Урень может означать:

 Урень — город в Нижегородской области.
 Урень (станция) — железнодорожная станция в городе Урень Нижегородской области.

Реки 
 Урень (приток Барыша)
 Урень (приток Волги)
 Урень (приток Урени)

См. также 
 Усть-Урень
 Базарный Урень